Op het toernooi van Wimbledon in 1994 speelden de mannen  in het dubbelspel van 20 juni tot en met 3 juli. De titelverdedigers en als vijfde geplaatste Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Canadees Grant Connell en de Amerikaan Patrick Galbraith met 7-6(3), 6-3, 6-1 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1994